Золанд-ан-дер-Шпре (; ) — коммуна в Германии, в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден. Входит в состав района Баутцен. Население составляет 7208 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 37,27 км². Официальный код — 14 2 72 340.

Коммуна подразделяется на 10 сельских округов.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саксонии